Prospect kan syfta på

Geografi

Australien 

 Prospect (region), South Australia, 
 Prospect, South Australia,

Sydafrika 

 Prospect (kulle), Fristatsprovinsen, Xhariep District Municipality,

USA 

 Prospect, Kentucky, Jefferson County, 
 Prospect, Louisiana, Grant Parish, 
 Prospect, North Carolina, Robeson County, 
 Prospect, Connecticut, ort, New Haven County, 
 Prospect, Maine, ort, Waldo County, 
 Prospect, New York, Oneida County, 
 Prospect, Ohio, Marion County, 
 Prospect, Pennsylvania, Butler County, 
 Prospect, Oregon, Jackson County,

Se även 
 Prospect Park – park i New York i USA

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Sydafrikaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar